Roderick (også stavet Roderik og Roderic) er et proto-germansk drengenavn med etymologien: "[han som er] rig på herlighed (eng. glory)".

På spansk og portugisisk skrives det som Rodrigo - eller kortformerne Ruy/Rui - og på galicisk er navnet Roi. På arabisk er der Ludhriq (لذريق), hvilket henfører til den sidste visigot konge.

Norrøn
Det norrøne drengenavn Rørik er afledt af det proto-germanske navn Roderick. Rørik er også set stavet Hrørīkr, Hrørik, Rúrik, Rurik, Rorik, Hrørek, Rørek, Roerich, Hreðric, Hrœrekr, Rjurik, Riurik og Hroerekr (russisk Рюрик). Det latiniserede navn er formentlig Roricus.

Se også
 Rurik af Novgorod - flyttede til "Holmgard" (Novgorod) i 864 døde i 879.
 Rurikslægten
 Rjurik (russisk brig) - 180 tons
 Rjurik-ekspeditionen
 Rorik af Dorestad - Dansk viking som regerede over forskellige dele af Friesland mellem 841 og 873 (:en:Rorik of Dorestad).
 Hrørek af Lejre - (:sv:Hrörek av Lejre).
 Rørik Slyngebond - sjællandsk konge i det 7. århundrede - også set kaldet Rørik Slængeborræ, Hrærekr slöngvanbaugi (:en:Hrœrekr Ringslinger).
 Nicholas K. Roerich
 Rurik (1851) - hjuldamper fregat 
 Rurik (1892) - russisk panserkrydser
 Rurik (1906) - russisk panserkrydser
 Horik også stavet Erik, Haarik og Hårik
 Horik 1.
 Horik 2.

Drengenavne